Welscher ist der Familienname von:

Claudia Welscher (* 1968), deutsche Crosslauf-Sommerbiathletin
Willi Welscher (1906–1987), deutscher Leichtathlet